«Старое поколение» () — историческая драма (драматическая дилогия) азербайджанского драматурга Абдуррагим-бека Ахвердиева, написанная в 1927 году.

Сюжет 
Злой Парвиз-хан угнетает честного кресьянина Аллахкули. Он продаёт его сына Бадала за сто пятьдесят золотых Рагим-хану, а его прекрасную дочь Гюльсанам похищает. Самого же Аллахкули Парвиз-хан приказывает повесить. Бадалу удаётся сбежать от Рагим-хана и вместе со своими товарищами он отдаляется в горы.

Анализ произведения 
Пьеса «Старое поколение» является второй исторической пьесой Ахвердова. В ней автор, по словам литературоведа , изобразил зверства феодала XVIII века Парвиз-хана, его торговлю людьми, угнетение им крестьян. Также Ахвердов создал в произведении образ бунтарных крестьян, таких как Бадал, Эльдар, Рашид и особенно Аллахкули, которые представляют собой воинствующих крестьян, плененных жаждой мести.

Согласно авторам книги «Очерк истории азербайджанской советской литературы» (Москва, 1963), драма «Старое поколение» посвящена «борьбе крестьян против буржуазно-помещичьего строя». В этой пьесе, наряду с пьесой «В тени дерева», центральный положительный образ уже более убедителен, чем в ранних произведениях Ахвердова. Авторы отмечают:

Примечания

Литература 
 

Произведения Абдуррагима Ахвердова
Пьесы 1927 года
Пьесы на азербайджанском языке
Исторические пьесы